La rue Traversière peut désigner :

Rue Traversière à Bruxelles.

Rue Traversière à Boulogne-Billancourt ;
 Rue Traversière à Nantes ;
 Rue Traversière à Paris ;
 Rue Traversière-Saint-Antoine, une ancienne rue de Paris ;
 Rue Traversière-Saint-Honoré, une ancienne rue de Paris.

Rue Traversière à Lausanne.